Селища міського типу України, які змінили свій статус або припинили існування як окремі населенні пункти в період з 1924 року.

Автономна Республіка Крим 
 Армянськ — смт з 1968 року. Стало містом в 1991 році.
 Комишева Бухта — смт з 1960-х років. Увійшло до складу Севастополя в 1970-ті роки.
 Красний Перекоп — смт з 1938 року. Мало назву Красноперекопський. Стало містом в 1966 році.
 Місхор — увійшло до смт Кореїз в 1958 році.
 Саки — смт з 1929 року. Стало містом в 1952 році.
 Судак — смт з 1929 року. Стало містом в 1982 році.
 Чехово — смт з 1950-х років. Увійшло до складу Ялти в 1970-ті роки.
 Щолкіне — смт з 1982 року. Стало містом в 1992 році.

Вінницька область 
 Бар — стало містом 1938 році.
 Бершадь — стало містом в 1966 році.
 Гнівань — смт з 1938 року. Стало містом в 1981 році.
 Іллінці — смт з 1925 року. Стало містом в 1986 році.
 Козятин — стало містом 1938 році.
 Калинівка — стало містом 1979 році.
 Ладижин — смт з 1968 року. Стало містом в 1973 році.
 Липовець— смт з 1925 року. Стало містом в 2001 році.
 Немирів — стало містом 1985 році.
 Погребище — смт з 1938 року. Колишня назва — Погребищенський. Стало містом в 1981 році.
 Хмільник — стало містом 1957 році.
 Шаргород — смт з 1923 року. Стало містом в 1986 році.
 Ямпіль — стало містом 1985 році.

Волинська область 
 Вересневе — увійшло до складу міста Луцьк в 1980-их роках.
 Ківерці — смт з 1940-х років. стало містом в 1951 році.
 Озютичі — смт з 1940-х років. Перетворене на сільський населений пункт (1956).
 Порицьк — смт з 1940-х років. Увійшло до складу села Павлівка в 1951 році.
 Рожище — смт з 1940 року. Стало містом в 1989 році.
 Седлище — смт з 1940 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1950-их роках.

Дніпропетровська область 
 Апостолове — стало містом в 1956 році.
 Божедарівка — увійшло до складу міста Кривий Ріг в 1958 році.
 Варварівка — смт з 1957 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1970-их роках.
 Веселі Терни — смт з 1956 року. Увійшло до складу міста Кривий Ріг в 1970-их роках.
 Верхньодніпровськ — стало містом в 1956 році.
 Верхівцеве — стало містом в 1956 році.
 Вільногірськ — смт з 1950-х років. Стало містом в 1964 році.
 Девладове — смт з 1957 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1960-их роках.
 Єлізарове — смт з 1957 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1960-их роках.
 Жданове — смт з 1957 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1960-их роках.
 Жовта Ріка — стало містом Жовті Води в 1957 році.
 Жовте — смт з 1957 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1960-их роках.
 Залізничне — смт з 1957 року. В 1997 році увійшло до складу міста Кривий Ріг.
 Зеленодольськ — смт з 1962 року. Стало містом в 1993 році.
 Зелене — смт з 1938 року. В 2002 році увійшло до складу міста Кривий Ріг.
 імені Артема — увійшло до складу міста Кривий Ріг в 1950-их роках.
 імені Карла Лібкнехта — увійшло до складу міста Кривий Ріг в 1950-их роках.
 імені Кагановича — увійшло до складу міста Кривий Ріг в 1950-их роках.
 імені Карла Маркса — увійшло до складу міста Ігрень в 1959 році. Зараз — частина міста Дніпропетровськ.
 імені Фрунзе — увійшло до складу міста Кривий Ріг в 1950-их роках.
 Інгулець — стало містом в 1956 році, а потім увійшло до складу міста Кривий Ріг в 1997 році.
 Кагановичі (Нікопольський р-н) — смт з 30.10.1956, з 03.08.1957 перейменоване на Гірницьке (увійшло у смугу міста Орджонікідзе; станом на 1962 р. значиться робітничим селищем, так само як і Брагинівка, Калініне, Кам'янське та Суворове)
 Калініне — смт з 1957 року. В 1997 році увійшло до складу міста Кривий Ріг.
 Кам'янське — смт з 1959 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1960-их роках.
 Красногвардійський — увійшло до складу міста Кривий Ріг в 1950-их роках.
 Краснопілля — увійшло до складу міста Дніпропетровськ.
 Кулебівка — увійшло до складу міста Новомосковськ в 1958 році.
 Ленінський — увійшло до складу міста Кривий Ріг в 1950-их роках.
 Лоцманська Кам'янка — увійшло до складу міста Дніпропетровськ.
 Лошкарівка — смт з 1957 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1960-их роках.
 Мануйлівка — смт з 1957 року. Об'єднаний з селом Новомиколаївка в 1966. Зараз — смт Новомиколаївка Верхньодніпровського району.
 Миколаївка (Широківський район)
 Мирне — смт з 1958 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1960-их роках.
 Мирове — смт з 1957 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1960-их роках.
 Мировське — смт з 1958 року. В 1997 році увійшло до складу міста Кривий Ріг.
 Одинківка — увійшло до складу міста Ігрень в 1959 році. Зараз — частина міста Дніпропетровськ.
 Октябрський — увійшло до складу міста Кривий Ріг в 1940 році.
 Орджонікідзе — стало містом в 1956 році.
 Павлоградські Хутори Перші — увійшло до складу міста Павлоград в 1950-их роках.
 Перещепине — смт з 1956 року. Стало містом в 2000 році.
 Підгородне — смт з 1938 року. Стало містом в 1981 році.
 Рахманівка — смт з 1957 року. Увійшло до складу міста Кривий Ріг в 1997 році.
 Синельникове — стало містом в 1938 році.
 Суворове — смт з 1957 року. В 1997 році увійшло до складу міста Кривий Ріг.
 Сухачівка — увійшло до складу міста Дніпропетровська.
 Таромське — смт з 1938 року. Увійшло до складу міста Дніпропетровська в 2001 році.
 Токівське — смт з 1958 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1960-их роках.
 Фрунзенський — увійшло до складу міста Дніпропетровськ в 1950-х роках.
 Чаплі — смт з 1959 року. Увійшло до складу міста Дніпропетровськ в 1970-х роках.
 Червоноармійське (Дніпропетровськ) — увійшло до складу міста Ігрень в 1959 році.
 Шахтарське — стало містом Першотравенськ в 1966 році.

Донецька область 
 Авдіївка-Перша — об'єднано з смт Авдіївка-Друга та перетворено на місто Авдіївка в 1956 році.
 Авдіївка-Друга — об'єднано з смт Авдіївка-Перша та перетворено на місто Авдіївка в 1956 році.
 Авдотьїне — увійшло до складу міста Сталіне (Донецьк) на початку 1950-х.
 Баннівський — стало містом Слов'яногірськ (зараз Святогірськ) в 1964 році.
 Білицьке — смт з 1956 року. Стало містом Білицьке в 1966 році.
 Білозерське — смт з 1956 року. Стало містом Білозерське в 1966 році.
 Білокам'янське — смт з 1938 року. Увійшло до складу міста Карло-Лібкнехтівськ (зараз Соледар) в 1965 році.
 Будьонівський — увійшло до складу міста Артемівськ в 1950-их роках.
 Вільхівчик (Вільхівський) — разом з селищем Олексійово-Орловка утворив місто Шахтарськ в 1953 році.
 Вірівка — увійшло до складу смт Карло-Марксово.
 Войково — смт з 1938 року. Увійшло до складу міста Макіївка в 1970-их роках.
 Горлівка — смт з 1926 року. Стало містом Горлівка в 1932 році
 Гришино — смт з 1926 року. Стало містом Красноармійськ в 1938 році
 Дворіччя — смт з 1964 року. Увійшло до складу міста Соледара в 1999 році.
 Дебальцево — смт з 1924 року. Стало містом Дебальцеве в 1938 році.
 Жданівка — смт з 1956 року. Стало містом Жданівка в 1966 році.
 Залізна Балка — увійшло до складу міста Горлівка.
 Залізне — увійшло до складу смт Новгородське.
 Західно-Групський — увійшло до складу міста Чистяково (зараз Чистякове) на початку 1950-х.
 Знам'янка — смт з 1958 року. Увійшло до складу смт Черкаське.
 імені Димитрова — смт з 1938 року. Стало містом Димитров (зараз Мирноград) та об'єднаний з містом Новоекономічне в 1970 році.
 імені Карла Либкнехта — смт з 1938 року. Стало містом Карло-Лібкнехтовськ (зараз Соледар) в 1965 році.
 Каракуббуд — стало містом Комсомольське в 1956 році.
 Комунар — приєднано до смт Нижня Кринка.
 Кондратівський — увійшло до складу міста Горлівка в 1960-их роках.
 Костянтинівка —смт з 1925 року. Стало містом Костянтинівка в 1932 році.
 Краматорська — смт з 1925 року. Стало містом Краматорськ в 1932 році
 Красноармійський Руднік — стало містом Добропілля в 1953 році.
 Красний Октябр — смт з 1940 року. Увійшло до складу міста Єнакієве в 1970-их роках.
 Красний Профінтерн — смт з 1940 року. Увійшло до складу міста Єнакіеве в 1970-их роках.
 Курахівбуд — стало містом Курахове.
 Лісівка — стало містом Українськ в 1963 році.
 Макіївка — смт з 1938 року. Увійшло до складу міста Макіївка в 1960-их роках.
 Мало-Іллінівка — увійшло до складу міста Артемівськ в 1963 році.
 Маріуполь-Порт — увійшло до складу міста Маріуполь в 1930-их роках.
 Мар'їнка — смт з 1938 року. Стало містом Мар'їнка в 1977 році.
 Монахово — смт з 1957 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1960-их роках.
 Миколаївка — смт з 1956 року. Стало містом Миколаївка в 2003 році.
 Новоазовське — смт з 1938 року. До 1959 року — Будьонівка. Стало містом Новоазовськ в 1966 році.
 Ново-Войково — увійшло до складу міста Макіївка в 1950-их роках.
 Ново-Мар'ївка — смт з 1957 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1950-их роках.
 Нові Терни — смт з 1962 року. Увійшло до складу міста Курахово в 1970-их роках.
 Олександринка — смт з 1938 року. Увійшло до складу міста Докучаївськ в 1960-их роках.
 Олександро-Григорівка — увійшло до складу міста Макіївка в 1960-их роках.
 Олексійово-Орловка — разом з селищем Вільхівчик (Вільхівський) утворив місто Шахтарськ в 1953 році.
 Оленівські Кар'єри — стало містом Докучаївськ в 1954 році.
 Оріхівський — увійшло до складу міста Сніжне в 1960-их роках.
 Політвіддільський — увійшло до складу міста Сніжне в 1960-их роках.
 Ремівка — увійшло до складу міста Сніжне в 1960-их роках.
 Родинське — стало містом Родинське в 1962 році.
 Роя — смт з 1957 року. Увійшло до складу міста Курахово в 1960-их роках.
 Румянцеве — увійшло до складу міста Горлівка в 1950-их роках.
 Світлодарське — смт з 1970 року. Стало містом Світлодарськ в 1992 році.
 Сіль — смт з 1957 року. Увійшло до складу міста Соледар в 1999 році.
 Соф'є-Кіндратівка — смт з 1938 року. Увійшло до складу смт Карло-Марксово.
 Стара Карань — перетворене на сільський населений пункт Гранітне.
 Строїтель — смт з 1957 року. Перетворене на сільський населений пункт Строїтель.
 Тімірязівське — увійшло до складу міста Сніжне в 1960-их роках.
 Вугледар — смт з 1969 року. Стало містом в 1989 році.
 Хацапетівка — стало містом Вуглегірськ в 1958 році.
 Холодна Балка — смт з 1938 року. Увійшло до складу міста Макіївка в 1970-их роках.
 Черевківка — увійшло до складу міста Слов'янськ в 1964 році.
 селище шахти № 19 — увійшло до складу міста Сніжне в 1950-их роках.
 Юнокомунарське — смт з 1940 року. Стало містом Юнокомунарівськ (зараз Бунге) в 1965 році.
 Яма — стало містом Яма в 1961 році (з 1973 року — Сіверськ).

Житомирська область 
 Андрушівка — смт з 1938 року. Стало містом в 1974 році.
 Баранівка — смт з 1938 року. Стало містом в 2001 році.
 Броницька Гута — смт з 1938 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1997 році.
 Коростишів — смт з 1924 року. Стало містом в 1938 році.
 Крошня — смт з 1958 року. Увійшло до складу міста Житомир в 1971 році.
 Малин — смт з 1924 року. Стало містом в 1938 році.
 Олевськ — смт з 1924 року. Стало містом в 2003 році.
 Соколова Гора — смт з 1958 року. Увійшло до складу міста Житомир в 1970-их роках.
 Чуднів — смт з 1924 року. Стало містом в 2012 році.

Закарпатська область 
 Богдан — смт з 1971 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1992 році.
 Довге — смт з 1971 року. Перетворене на сільський населений пункт.
 Ільниця — смт з 1971 року. Перетворене на сільський населений пункт.
 Іршава — смт з 1947 року. Стало містом в 1982 році.
 Колочава — смт з 1976 року. Перетворене на сільський населений пункт.
 Майдан — смт з 1976 року. Перетворене на сільський населений пункт.
 Нижні Ворота — смт з 1971 року. Перетворене на сільський населений пункт.
 Перечин — смт з 1947 року. Стало містом в 2004 році.
 Поляна — смт з 1971 року. Перетворене на сільський населений пункт.
 Тур'ї Ремети — смт з 1971 року. Перетворене на сільський населений пункт в 1993 році.
 Тячів — стало містом в 1961 році.

Запорізька область 
 Василівка — смт з 1939 року. Стало містом в 1957 році.
 Великий Токмак — смт з 1924 року. Стало містом Токмак в 1938 році
 Верхня Хортиця — смт з 1945 року. Увійшло до складу міста Запоріжжя в 1960-их роках.
 Дніпрорудне — смт з 1963 року. Стало містом в 1970 році.
 Енергодар — смт з 1970-х років. Стало містом в 1985 році.
 Кам'янка-Дніпровська — Стало містом в 1957 році.
 Ногайськ — смт з 1938 року. З 1964 року Приморське. Стало містом Приморськ в 1967 році.
 Оріхів — стало містом Оріхів в 1938 році.
 Тепличне — увійшло до складу міста Запоріжжя в 2009 році.
 Червоноармійське — смт з 1938 року. Стало містом Вільнянськ в 1966 році.
 Шевченково Друге — смт з 1938 року. Увійшло до складу міста Пологи в 1960-их роках.

Івано-Франківска область 
 Бурштин — смт з 1940 року. Стало містом в 1993 році.
 Космач — смт з 1940-х років. Перетворене на сільський населений пункт.
 Тисмениця — смт з 1940 року. Стало містом в 1986 році.
 Яремча — стало містом в 1963 році.

Київська область 
 Березань — смт з 1957 року. Стало містом Березань в 1981 році.
 Біличі — смт з 1938 року. Увійшло до складу міста Київ в 1966 році.
 Богуслав — стало містом Богуслав 1938 році.
 Боярка-Будаївка — стало містом Боярка в 1956 році.
 Бориспіль — стало містом Бориспіль в 1956 році.
 Бровари — стало містом Бровари в 1955 році.
 Буча — смт з 1938 року (до 2007 найчисельніше смт за населенням). Стало містом Буча в 2007 році.
 Васильків — стало містом Васильків в 1938 році.
 Вільча — смт з 1958 року. Відселено в 1993 році у зв'язку з Чорнобильською катастрофою.
 Ірпінь — стало містом Ірпінь в 1956 році.
 Кагановичі Перші — смт з 1938 року. З 1957 року Поліське. Відселено в 1999 році у зв'язку з Чорнобильською катастрофою.
 Кагарлик — смт з 1956 року. Стало містом Кагарлик в 1971 році.
 Лісники — увійшло до складу міста Яготин.
 Миронівка — смт з 1938 року. Стало містом Миронівка в 1968 році.
 Обухів — смт з 1958 року. Стало містом Обухів в 1979 році.
 Осокірки — увійшло до складу міста Київ в 1985 році.
 Прип'ять — засновано в 1970 році. Стало містом Прип'ять в 1979 році. Відселено в 1986 році у зв'язку з Чорнобильською катастрофою.
 Пуща-Водиця — увійшло до складу міста Київ в 2002 році.
 Ржищів — смт з 1938 року. Стало містом Ржищів в 1995 році.
 Сквира — стало містом Сквира в 1938 році.
 Тараща — стало містом Тараща в 1957 році.
 Тетіїв — смт з 1956 року. Стало містом Тетіїв в 1968 році.
 Узин — смт з 1956 року. Стало містом Узин в 1971 році.
 Українка — стало містом Українка в 1979 році.
 Фастів — стало містом Фастів в 1938 році.
 Чорнобиль — стало містом Чорнобиль в 1941 році. Відселено в 1986 році у зв'язку з Чорнобильською катастрофою.
 Яготин — стало містом Яготин в 1957 році.

Кіровоградська область 
 Бобринець — стало містом Бобринець в 1938 році.
 Гайворон — стало містом Гайворон в 1949 році.
 Златопіль — увійшло до складу міста Новомиргород в 1960 році.
 Лелеківка — смт з 1938 року. Перетворене на сільський населений пункт.
 Мала Виска — стало містом Мала Виска в 1957 році.
 Нове Життя — об'єднано з селищем станції Пантаївка та надано статус смт з назвою Пантаївка в 1960 році.
 Ново-Георгіївськ — стало містом Новогеоргіївськ в 1938 році, яке було затоплено в 1961 році при будівництві Кременчуцької ГЕС.
 Ново-Миргород — стало містом Новомиргород в 1959 році.
 Ново-Українка — стало містом Новоукраїнка в 1938 році.
 Октябрське — смт з 1949 року. Увійшло до складу міста Олександрія.
 Помічна — стало містом Помічна в 1957 році.
 Улянівка — смт з 1938 року. Стало містом Улянівка в 1974 році.
 Хрущов — стало містом Кремгес в 1961 році (Світловодськ з 1969 року).
 Шевченково — стало містом Долинська в 1957 році.
 Шостаківка — смт з 1958 року. Перетворене на сільський населений пункт.

Луганська область 
 Алмазна — стало містом Алмазна в 1977 році.
 Артемівськ — стало містом Артемівськ в 1961 році.
 Брянський — увійшло до складу міста Кадіївка в 1955 році, а потім перетворене на окреме місто Брянка в 1962 році.
 Вахрушево — раніше називався селещем шахти № 5 біс. Об'єднано разом із селищами Нижня Іванівка та Краснощоківський та стало містом Вахрушево в 1963 році.
 Верхньо-Дуванний — смт з 1957 року. Увійшло до складу міста Суходільськ в 1960-их роках.
 Вільхівка — увійшло до складу селища Успенка в 1960-их роках.
 Голубівка — стало містом Кіровськ в 1944 році. В 1955—1962 році входив до складу міста Кадіївка як окремий міський район.
 Журавлівка — увійшло до складу селища Іванівка в 1960-их роках.
 Замківка — увійшло до складу міста Брянка в 1960-их роках.
 Кадіївка — стало містом Кадіївка (зараз Стаханов) в 1932 році.
 Казабело-Алмазнянка — увійшло до складу міста Ровеньки в 1960-их роках.
 Красний Яр — увійшло до складу міста Луганськ в 1950-их роках.
 Краснопілля — увійшло до складу міста Брянка.
 Краснощоківський — об'єднано разом із селищами Нижня Іванівка та Вахрушево (селище шахти № 5 біс) та стало містом Вахрушево в 1963 році.
 Красний Луч — стало містом Красний Луч в 1932 році.
 Криворіжжя — увійшло до складу міста Брянка в 1960-их роках.
 Лисичанськ — стало містом Лисичанськ в 1932 році.
 Лісхімбуд — стало містом Сєвєродонецьк в 1958 році.
 Лозова Павлівка — смт з 1924 року. Увійшло до складу міста Кадіївка в 1955 році, а після роз'єднання Кадіївки на окремі населенні пункти в 1962 році опинився в складі міста Брянка.
 Лутугіно — стало містом Лутугіно в 1960 році.
 Миколаївка — перетворено на селище сільського типу Миколаївка в 1960-их роках.
 Нижня Іванівка — об'єднано разом із селищами Краснощоківський и Вахрушево (селище шахти № 5 біс) и стало містом Вахрушево в 1963 році.
 Ново-Дружеське — стало містом Новодружеськ в 1963 році.
 Ново-Павлівка — смт з 1938 року. Увійшло до складу міста Красний Луч в 1960-их роках.
 Оленівка — стало містом Зоринськ в 1963 році.
 Олександрівка — стало містом Олександрівськ в 1961 році.
 Первомайка — увійшло до складу міста Краснодон в 1960-их роках.
 Петрово-Красносілля — увійшло до складу міста Петрівське в 1960-их роках.
 Петро-Голеніщево — смт з 1938 року. Пізніше називався Долиновське. Увійшло до складу селища Калиново в 1970-их роках.
 Попасна — стало містом імені Кагановича (зараз Попасна) в 1938 році.
 Привілля- стало містом Привілля в 1963 році.
 Привільнянський — увійшло до складу селища Комишуваха в 1960-их роках.
 Сабівка — увійшло до складу міста Брянка в 1960-их роках.
 Східний — увійшло до складу міста Алчевськ в 1960-их роках.
 Щастя — стало містом Щастя в 1963 році.
 Центрально-Боківський — увійшло до складу міста Антрацит в 1960-их роках.
 Червонопартизанський — стало містом Червонопартизанськ в 1960 році.
 Черкаське — стало містом Зимогір'я в 1961 році.
 селище шахти № 7/7 — пізніше називався Руднічне. Увійшло до складу міста Антрацит в 1960-их роках.
 селище шахти № 7/8 — увійшло до складу селища Вахрушево в 1950-их роках.
 селище шахти № 8/9 — пізніше називався Шахтарський. Увійшло до складу міста Антрацит в 1960-их роках.
 Штергрес — смт з 1938 року. Стало містом Міусинськ в 1965 році.
 Штерівського заводу ім. Петровського — стало містом Петрівське в 1963 році.

Львівська область 
 Глиняни — смт з 1940 року. Стало містом Глиняни в 1993 році.
 Моршин — смт з 1948 року. Стало містом Моршин в 1996 році.
 Новий Калинів
 Новий Роздол — смт з 1959 року. Стало містом Новий Роздол в 1965 році.
 Новояворівське — стало містом Новояворівськ в 1986 році.
 Пустомити — смт з 1958 року. Стало містом Пустомити в 1988 році.
 Сасів — Перетворене на сільський населений пункт Сасів в 1950-их роках.
 Соснівка — смт з 1957 року. Стало містом Соснівка в 1968 році.
 Стебник — смт з 1948 року. Стало містом Стебник в 1978 році.
 Трускавець — стало містом Трускавець в 1948 році.
 Угнів — стало містом Угнів в 1951 році.

Миколаївська область 
 Баштанка — смт з 1963 року. Стало містом Баштанка в 1987 році.
 Варварівка — увійшло до складу міста Миколаїв в 1965 році.
 Велика Корениха — смт з 1949 року. Увійшло до складу міста Миколаїв в 1996 році.
 Вознесенськ — стало містом Вознесенськ в 1938 році.
 Жовтневе — увійшло до складу міста Миколаїв в 1973 році. До цього, з 1961 року мав статус міста.
 Матвіївка — смт з 1987 року. Увійшла до складу міста Миколаїв в 1996 році.
 Нова Одеса — смт з 1956 року. Стало містом Нова Одеса в 1976 році.
 Новий Буг — стало містом Новий Буг в 1961 році.
 Очаків — стало містом Очаків в 1938 році.
 Снігурівка — стало містом Снігурівка в 1961 році.
 Тернівка — смт з 1949 року. Увійшло до складу міста Миколаїв.
 Широка Балка — увійшло до складу міста Миколаїв в 1956 році.

Одеська область 
 Ананьїв — зараз це місто Ананьїв з 1834 року, але деякий час був селищем міського типу після ліквідації Молдавської АРСР в 1940 році.
 Арциз — смт з 1957 р., стало містом Арциз в 1963 році.
 Березівка — стало містом Березівка в 1962 році.
 Біляївка — смт з 1957 року. Стало містом Біляївка в 1979 році.
 Бірзула — смт з 1924 року. В 1935 році перейменовано на Котовськ, а в 1938 році — надано статус міста.
 Іллічівськ — смт з 1952 року. Стало містом Іллічівськ в 1973 році.
 Кодима — смт з 1938 року. Стало містом Кодима в 1979 році.
 Роздільна — стало містом Роздільна в 1957 році.
 Татарбунари — смт з 1957 року. Стало містом Татарбунари в 1978 році.
 Теплодар — смт з 1983 року. Стало містом Теплодар в 1997 році.
 Южне — смт з 1978 року. Стало містом Южне в 1993 році.

Полтавська область 
 Велика Кохнівка — смт з 1957 року. Увійшжд до складу міста Кременчук в 1970-их роках.
 Глобине — смт з 1957 року. Стало містом Глобине в 1976 році.
 Гребінківський — стало містом Гребінка в 1959 році.
 Жовтневе — смт з 1957 року. Перетворене на сільський населений пункт Жовтневе в 1960-их роках.
 Карлівка — стало містом Карлівка в 1957 році.
 Комсомольське — смт з 1961 року. Стало містом Комсомольськ в 1972 році.
 Крюків — смт з 1924 року. В 1936 році увійшло до складу Кременчука.
 Ланна — смт з 1957 року. Перетворене на сільський населений пункт Ланна в 1960-их роках.
 Решетилівка
 Сталінка — смт з 1938 року. Стало містом Червонозаводське в 1977 році.
 Халтуріне — смт з 1957 року. Перетворене на сільський населений пункт Халтуріне в 1960-их роках.

Рівненська область 
 Березне — смт з 1957 року. Стало містом Березне в 2000 році.
 Кузнецовськ — стало містом Кузнецовськ в 1984 році.
 Моквин — смт з 1964 року. Пізніше називався Першотравневе. Перетворене на сільський населений пункт Моквин в 1990 році.

Сумська область 
 Буринь — стало містом Буринь в 1964 році.
 Ворожба — стало містом Ворожба в 1959 році.
 Засулля — увійшло до складу міста Ромни в 1950-их роках.
 Михайлівський Хутір — стало містом Дружба в 1962 році.
 Нові Баси — смт з 1960 року. Увійшло до складу міста Суми в 1970-их роках.
 Середина-Буда — стало містом Середина-Буда в 1964 році.
 Сонячне — смт з 1984 року. Перетворене на сільський населений пункт Сонячне в 1991 році.
 Тростянець — стало містом Тростянець в 1940 році.

Тернопільська область 
 Великий Глибочок — смт з 1984 року. Перетворене на сільський населений пункт Великий Глибочок в 1989 році.
 Золотники — смт з 1984 року. Перетворене на сільський населений пункт Золотники в 1991 році.
 Ланівці — смт з 1956 року. Стало містом Ланівці в 2001 році.
 Монастириська — стало містом Монастириська в 1941 році.
 Почаїв — смт з 1958 року. Стало містом Почаїв в 1978 році.
 Хоростків — смт з 1958 року. Стало містом Хоростків в 1977 році.
 Шумське — смт з 1960 року. Стало містом Шумськ в 1999 році.

Харківська область 
 Андріївка Друга — з 1950-х років, разом з селищем Андріївка Перша складає нинішній смт Андріївка.
 Валки — стали містом Валки в 1938 році.
 Велика Данилівка — увійшло до складу міста Харків в 1963 році.
 Гаврилівка — смт з 1938 року. Увійшло до складу селища Солоницівка в 1970-их роках.
 Дергачі — смт з 1938 року. Стало містом Дергачі в 1977 році.
 Жихор — увійшло до складу міста Харків в 1963 році.
 Замостя — увійшло до складу міста Зміїв в 1948 році.
 Зміїв — стало містом Зміїв в 1948 році.
 Кулиничі (Харків)
 Комарівка — увійшло до складу міста Южний в 1963 році.
 Лагері — увійшли до складу міста Балаклея в 1950-их роках.
 Лиман — смт з 1958 року. Перетворене на сільський населений пункт Лиман в 1991 році.
 Лозова — стала містом Лозова в 1939 році.
 Люботин — стало містом Люботин в 1937 році.
 Мерефа — стала містом Мерефа в 1938 році.
 Первомайський — смт з 1957 року. Стало містом Первомайський в 1991 році.
 Южний — стало містом Южний в 1963 році.
 Польова — смт з 1938 року. Перетворене на сільський населений пункт Польова в 1991 році.
 Чугуїв — стало містом Чугуїв в 1938 році.

Херсонська область 
 Берислав — стало містом Берислав в 1938 році.
 Генічеськ — стало містом Генічеськ в 1938 році.
 Гола Пристань — стало містом Гола Пристань в 1958 році.
 Каховка — стало містом Каховка в 1938 році.
 Скадовськ — стало містом Скадовськ в 1961 році.
 Цюрупинськ — стало містом Цюрупинськ в 1941 році.

Хмельницька область 
 Волочиськ — смт з 1956 року. Стало містом Волочиськ в 1970 році.
 Городок — стало містом Городок в 1957 році.
 Деражня — смт з 1924 року. Стало містом Деражня в 1987 році.
 Дунаївці — стало містом Дунаївці в 1958 році.
 Красилів — стало містом Красилів в 1964 році.
 Славута — стало містом Славута в 1938 році.

Черкаська область 
 Звенигородка — смт з 1927 року, стало містом в 1938 році
 Канів — стало містом в кінці 1940-их років
 Корсунь-Шевченківський — стало містом в 1941 році
 Мокра Калигірка — смт з 1965 року, перетворене на село в 1990 році
 Монастирище — смт з 1957 року, стало містом в 1985 році
 Ротмістрівка — смт з 1965 року, перетворене на село в 1990 році
 Руська Поляна — смт з 1965 року, перетворене на село в 1990 році
 Тальне — стало містом в 1938 році
 Христинівка — смт з 1927, стало містом в 1954 році
 Шпола — стало містом в 1938 році
 Чигирин — стало містом в 1954 році
 Шрамківка — смт з 1956, перетворено на село в 2017 році
 Юрківка — смт з 1965 року, перетворене на село в 1990 році

Чернігівська область 
 Батурин — смт з 1960 року. Стало містом Батурин в 2008 році.
 Бахмач — стало містом Бахмач в 1938 році.
 Бобровиця — стало містом Бобровиця в 1958 році.
 Борзна — смт з 1924 року. Стало містом Борзна в 1966 році.
 Вертіївка — смт з 1978 року. Перетворене на сільський населений пункт Вертіївка в 1989 році.
 Городня — стало містом Городня в 1957 році.
 Західне — смт з 1959 року. Увійшло до складу міста Чернігів в 1970-их роках.
 Ічня — стало містом Ічня в 1957 році.
 Корюківка — стало містом Корюківка в 1958 році.
 Мена — смт з 1924 року. Стало містом Мена в 1966 році.
 Новий Биків — смт з 1964 року. Перетворене на сільський населений пункт Новий Биків у 1995 році.
 Остер — стало містом Остер в 1961 році.
 Семенівка — стало містом Семенівка в 1958 році.

Чернівецька область 
 Ленківці — увійшло до складу міста Чернівці в 1965 році.
 Новодністровськ — смт з 1975 року. Стало містом Новодністровськ в 1993 році.

Додатково 
В період с 1924 по 1940 рік у складі України була Молдавська АРСР. На її території знаходились селища, які зараз знаходяться в складі Молдови:
 Григоріополь
 Дубосари
 Кам'янка
З 1939 по 1945 рік в складі України знаходились райони, які зараз знаходяться в складі Польщі. На цієї території були такі смт:
 Олешиці
 Сенява

Література 
  ()